Maintenant peut faire référence à :

 Notion du temps en cours, actuel.
Maintenant (1962-1974), un périodique québécois fondé par Henri-Marie Bradet.
Maintenant, œuvre d'art contemporain, créée par Maurizio Cattelan, représentant la dépouille de John Fitzgerald Kennedy allongée dans son cercueil.
Maintenant est un ouvrage du Comité Invisible.Maintenant est une chanson écrite et composée par Slimane et interprétée par la troupe des Enfoirés.

Voir aussi